LKV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Lake County Airport di Lakeview (Oregon), Stati Uniti d'America